

Geografia
Australia
 Forrest – sobborgo di Canberra, capitale dell'Australia
 Forrest – villaggio della contea di Colac Otway (Victoria)
Canada
 Forrest – villaggio nel comune di Elton (Manitoba)
Stati Uniti d'America
 Forrest – villaggio della contea di Livingston (Illinois)
 Contea di Forrest – contea del Mississippi

Informatica
 Apache Forrest – framework di publishing basato su Apache Cocoon

Onomastica
 Forrest – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 Bayard Forrest – cestista statunitense
 Craig Forrest – calciatore canadese
 Edwin Forrest – attore teatrale statunitense
 Emma Forrest – giornalista e scrittrice britannica
 Frederic Forrest – attore statunitense
 James Curtnyle Forrest – cestista statunitense
 James Forrest (n. 1927) – calciatore scozzese
 James Forrest (n. 1944) – calciatore scozzese
 James Forrest (n. 1991) – calciatore scozzese
 Jim Forrest – calciatore scozzese
 Jimmy Forrest – calciatore inglese
 Jimmy Forrest – musicista statunitense
 John Forrest – esploratore australiano
 Nathan Bedford Forrest – eroe della guerra di secessione e fondatore del Ku Klux Klan
 Steve Forrest – attore statunitense
 Steve Forrest – batterista statunitense
 Ted Forrest – giocatore di poker statunitense
 Vernon Forrest – pugile statunitense